MLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Merluna (Australia)